Mistrovství světa v hokejbalu U16 2012 byla juniorská hokejbalová akce roku 2012.

Účastníci

Stadiony

Základní skupina

Skupina A 
Ve skupině A hrájí všechna mužstva.

Zápasy

Tabulka

Play-off

Čtvrtfinále 

Zápasy

Semifinále 

Zápasy

Utkání o 3. místo 

Zápasy

Finále 

Zápasy

Konečné pořadí týmů

Externí odkazy 
 Oficiální stránky MS 2012
 Přímé přenosy play-off

Mistrovství světa juniorů v hokejbalu
Hokejbal v roce 2012
Sport v Česku v roce 2012
Hokejbal v Česku
Sportovní události v Písku
Sportovní události ve Strakonicích